Mildred – nome proprio di persona inglese femminile
 Mildred – principessa reale e badessa dell'abbazia di Minster-in-Thanet nel Kent
 Mildred – città statunitense della contea di Allen in Kansas
 Mildred – città statunitense della contea di Navarro in Texas
 Mildred – personaggio della serie d'animazione canadese Squitto lo scoiattolo